Andy McDonald (1885−1967) − australijski zawodnik futbolu australijskiego
 Andy McDonald (ur. 1958) − brytyjski prawnik (solicitor) i polityk, parlamentarzysta z Middlesbrough
 Andy McDonald (ur. 1977) − kanadyjski hokeista

Zobacz też 
 Andrew Macdonald